Сезон 2004/2005 стал для Лацио 23-м в высшем дивизионе Чемпионата Италии. Команда находилась в жестком финансовом кризисе и была близка к банкротству. Чтобы спасти команду на пост президента был назначен Клаудио Лотито. С целью покрытия долгов римляне перешли в режим экономии: были распроданы последние звезды: Яп Стам, Синиша Михайлович, Гаиска Мендьета и т. д.

Перемены коснулись и тренерского штаба: Роберто Манчини ушел тренировать Интер, а на его место назначили Доменико Казо. Новый главный тренер не оправдал ожиданий: вылет из Кубка УЕФА на групповом этапе и 15-е место в чемпионате после 16 туров. В декабре тренер был уволен, а на его место был назначен бывший игрок «орлов» и сумевший вывести в качестве тренера Сиену в Серию А Джузеппе Пападопуло. Результаты при нем лучше не стали, однако он смог вывести римлян на 13-е место, тем самым спас их от вылета в Серию В.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

9.500.000

Зима 

0

Ушли из клуба

Лето 

37.500.000

Зима 

0

Общие убытки:9.500.000

Общая прибыль:37.500.000

Разница:28.000.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Италии

1/8 финала

Суперкубок Италии

Кубок УЕФА

1-й раунд

Групповой этап

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Лацио
Сезоны ФК «Лацио»